Horvátország
Jovac, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
Jovac falu Ćuprija községben, a Pomoravljei körzetben
Jovac falu Vladičin Han községben, a Pčinji körzetben